Federbach ist geographischer Name oder Namensbestandteil:

Fließgewässer:
 Federbach (Alb), linker Zufluss der Alb (zum Oberrhein) bei Karlsruhe-Maxau, Baden-Württemberg
 Federbach (Arnbach), linker Zufluss des Arnbachs (zur Pfinz) bei Ellmendingen (Keltern), Enzkreis, Baden-Württemberg
 Federbach (Klingbach), linker Zufluss des Klingbachs in Klingenmünster, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Federbach (Lein), linker Zufluss der Lein (zum Kocher) bei Horn, Gemeinde Göggingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Federbach (Lindach), linker Zufluss der Lindach bei Weilheim an der Teck, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Federbach (Ohrbach), rechter Zufluss des Ohrbachs nahe Stöcken (Adelmannsfelden), Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Federbach (Our), rechter Zufluss der Our bei Stoubach (Burg-Reuland), Provinz Lüttich, Region Wallonien
 Federbach (Riß), linker Zufluss der Riß bei Ingoldingen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Federbach (Rur), linker Zufluss der Rur bzw. des Stausees Obermaubach bei Obermaubach (Kreuzau), Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen

Sonstiges:
 Federbachbruch, Naturschutzgebiet am Federbach (Alb), bei Muggensturm (Landkreis Rastatt) und Malsch (Landkreis Karlsruhe), Baden-Württemberg
 Hochwasserrückhaltebecken Federbach, Stausee am Federbach (Lein), bei Horn (Göggingen), Ostalbkreis, Baden-Württemberg